Râul Padina Seacă se poate referi la:

 Padina Seacă - afluent al râului Mândrișag
 Padina Seacă - afluent al râului Nera
 Padina Seacă - afluent al râului Toplița